Cette page présente le bilan saison par saison de l'Association sportive de Salé  en Championnat marocain et en coupe du Trône.

Notes et références 

AS Salé
AS Salé